El término "La maquinita" puede hacer referencia a:

 La Maquinita, apodo de una formación del equipo de fútbol Club Atlético River Plate entre 1950 y 1957.
 La maquinita, monumento ubicado en Apizaco, Tlaxcala, México.
 La maquinita, monumento ubicado en Toluca, Estado de México, México.